Esistono più comuni francesi con questo nome

Pacé – Ille-et-Vilaine
Pacé – Orne